

Мейвілл — місто, штат Північна Дакота
 Мейвілл — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Мейвілл — місто, штат Вісконсин
 Мейвілл — селище, штат Мічиган
 Мейвілл — селище, штат Нью-Йорк